Ranken ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Ranken (* 1953), englischer Musiker
 Thomas Ranken (1875–1950), britischer Sportschütze

Siehe auch:

 Rank
 Ranke
 Ranking